8/4 kan syfta på:

 8 april
 4 augusti (amerikanskt datumformat)